Arrôta da Moita é uma localidade da freguesia de Macinhata do Vouga, do concelho de Águeda e Distrito de Aveiro, em Portugal.

Aldeias do Distrito de Aveiro
Macinhata do Vouga